Lista över världsarv i Asien
Lista över världsarv i Oceanien (Australasien med Melanesien, Mikronesien och Polynesien)